Худа:

 Худа — переводится как Бог с персидского языка.
 Худа Салих Махди Аммаш (род. 1953) — иракский учёный-микробиолог и политический деятель.